Джонс, Деннис ():
  (1938—2016) — американский бизнесмен.
  (1917—1981) — британский писатель. Спортсмены
  (1936—1999) — игрок в австралийский футбол.
  (1894—1961) — английский футболист. Политики
  (1874—1936) — австралийский политик.
  (род. 1941) — австралийский политик.